Уикипедия на баски език () е раздел на баски език в Уикипедия. Проектът започва работа на 7 ноември 2003 година.

Към октомври 2013 година е тридесет и пет по брой статии, около 160 000.

Статистика

Посещаемост 

Баски език
Баски език

Езици в Испания
Езици във Франция
Баска автономна област